Adolf Fredrik II av Mecklenburg-Strelitz, född 19 oktober 1658 och död 12 maj 1708, var regerande hertig från 1701 till sin död. Hans land var en del av det Tysk-romerska riket.

Han var postum son till Adolf Fredrik I av Mecklenburg-Schwerin (1588-1658) i hans andra äktenskap med Maria Katarina av Braunschweig-Wolfenbüttel (1616-1665).

Anfäder
Adolf Fredrik var fjärde generationens ättling till Gustav Vasa, kung av Sverige och hans andra hustru drottning Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud) genom deras andra barn och första dotter Katarina Gustavsdotter Vasa (1539-1610). Katarinas dotter Maria av Ostfriesland (1582-1616) gifte sig med Julius-Ernst av Braunschweig-Wolfenbüttel (1571-1636). De var morföräldrar till Adolf Fredrik II.

Giftermål och barn
Adolf Fredrik II var först gift med Maria av Mecklenburg-Güstrow (1659-1701). De fick fem barn:
Adolf Fredrik III av Mecklenburg-Strelitz (1686-1752)
Magdalena av Mecklenburg-Strelitz (1689-1689)
Maria av Mecklenburg-Strelitz (1690-1690)
Eleonore av Mecklenburg-Strelitz (1691-1691)
Gustave av Mecklenburg-Strelitz (1694-1748), gift med Kristian Ludvig II av Mecklenburg-Schwerin (1683-1756). 

Den 20 juni 1702 gifte sig Adolf Fredrik II för andra gången med Johanna av Sachsen-Gotha (1680-1704). Johanna var dotter till Fredrik I av Sachsen-Gotha-Altenburg (1646-1691) och Magdalena Sibylla av Sachsen-Weissenfels (1648-1681). Det föddes inga barn i detta giftet.

Adolf Fredrik gifte sig för tredje och sista gången med Christiane Emilie av Schwarzburg-Sondershausen (1681-1751). Hon var dotter till Kristian Vilhelm av Schwarzburg-Sondershausen (1647-1721) och Antonie Sybille av Barby-Mühlingen (1641-1684). De fick två barn: 
Sophia av Mecklenburg-Strelitz (1706-1708)
Karl Ludvig Fredrik av Mecklenburg-Strelitz (1708-1752). Han var far till Charlotte av Mecklenburg-Strelitz, gift med Georg III av Storbritannien.

Referenser 

Födda 1658
Avlidna 1708
Hertigar av Mecklenburg
Män